Центрлеспроект
 Целочисленное программирование